Johannes Josef Pfefferkorn (1469-1524), essayiste allemand ;
 Roland Pfefferkorn, professeur de sociologie français de l'université de Strasbourg.

Patronyme allemand